Traced in Air — второй студийный альбом группы Cynic, вышедший в 2008 году, спустя пятнадцать лет после дебютного Focus.

Группа распалась осенью 1994 года во время работы над новым альбомом. 17 января 2008 года коллектив возобновил музыкальную деятельность и фронтмен Cynic Пол Масвидал объявил о намерении записать накопившийся с 1994 года материал после турне Reunion. Предполагалось, что группа будет работать с Джейсоном Сьюкофом, однако в итоге альбомом занялся Уоррен Рикер. Тогда же Таймон Круйденьер стал новым гитаристом группы, заменив Дэвида Сенеску. Кроме того, Круйденьер исполнил гроул-партии на альбоме.

Группа обнародовала название грядущей пластинки 19 июля 2008 года в видеообращении на YouTube. Альбом вышел 17 ноября 2008 года в Европе и 25 ноября — в Северной Америке. Роберт Веноза оформил обложку Traced in Air.

Список композиций

Участники записи 
 Пол Масвидал — вокал, гитара, гитарный синтезатор
 Шон Рейнерт — ударные, перкуссия
 Шон Мэлоун — бас-гитара, стик Чепмена
 Таймон Круйденьер — гитара, гроулинг
 Эми Коррейа — дополнительный вокал

Альбомы Cynic
Альбомы Season of Mist